Александру Димитрие Ксенопол (; 23 марта 1847, Яссы — 27 февраля 1920, Бухарест) — румынский историк, писатель, философ, педагог и социолог англосаксонского происхождения. Старший брат политика и писателя Николае Ксенопола. 

Член Румынской академии (с 1895), иностранный член французской Академии моральных и политических наук (1914).

Биография

Творчество 
 Despre învăţământul şcolar în genere şi în deosebi despre acel al istoriei, Studii economice (1879).
 Istoria românilor (1879).
«Русско-турецкая война» — Războiul dintre Ruşi şi Turci, 2 т. (1880).
 Une énigme historique: les Roumains au Moyen-Âge (Париж, E. Leroux, 1883).
 Teoria lui Rösler (1884).
 Memoriu asupra învăţământului superior în Moldova (1885).
 Edutes historiques sur les peuples roumains (1887).
«История румын Траянской Дакии» — Istoria românilor din Dacia-Traiană, 6 томов (1888—1893; 3 издание, т. 1—14, Бухарест, 1925—1930).
«Михаил Когэлничану» — Mihail Kogălniceanu (1895).
 Industria mătăsei (1896).
«Главные принципы истории» — Les Principes fondamentaux de l'histoire (Париж, E. Leroux, 1899; 2 видоизмененное издание - La théorie de l'histoire. Des principes fondamentaux de l'histoire, Париж, E. Leroux, 1908).
 La Question israélite en Roumanie (Париж, La Renaissance latine, 1902).
 Politique de races (Рим, Forzani, 1903).
 La Causalité dans la succession (Париж, L. Cerf, 1904).
 Zur Logik der Geschichte (Мюнхен, 1906).
 Der Wertbegriff in der Geschichte (Лейпциг, 1906).
 L'histoire est-elle une science? (Париж, V. Giard et E. Brière, 1908).
 Les Roumains, histoire, état matériel et intellectuel (Париж, C. Delagrave, 1909).
 L'Intellectualité roumaine (Париж, 1912).
 La Causalité dans la série historique, в: Extrait de la "Revue de synthèse historique″ (Абвиль, 1914).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Писатели Румынии
Журналисты Румынии
Философы Румынии
Выпускники Ясского университета
Ректоры Ясского университета
Члены Румынской академии
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Похороненные на кладбище Беллу